Lintz ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Lintz (1959–2014), deutscher Journalist
 Eduard Lintz (1818–1878), deutscher Arzt
 Friedrich Lintz (1749–1829), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Gertrude Lintz (1880–1968), US-amerikanische Hundezüchterin, Tierhalterin und Autorin
 Igor Lintz Maués (* 1955), österreichischer Komponist brasilianischer Herkunft
 Mackenzie Lintz (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Madison Lintz (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Matt Lintz (* 1999), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Linz (Begriffsklärung)
 Lins